Валерий Воронин: Воронин, Валерий Владимирович (род. 1977) — российский дирижёр, художественный руководитель-директор Астраханского государственного театра оперы и балета.
 Воронин, Валерий Иванович (1939—1984) — советский футболист.